Deyoneo es un nombre atribuido a los siguientes personajes:

 Deyoneo, padre de Día.
 Deyoneo (hijo de Eolo), hijo de Eolo, rey de Fócide, y padre de Céfalo, Actor, Aeneto, Fílaco, Niso y Asterodia.
 Deyoneo (hijo de Eurito), hijo de Éurito el rey de Ecalia y Antiope (o Antioquia). Hermano de Íole, Toxeo, Clitio, Dideón e Ifitos. 
 Deyoneo (hijo de Heracles), uno de los hijos de Heracles y Megara.